

Persone
 Ibrahim Abboud o 'Abbud (1900-1983) – generale e politico sudanese
 Joseph Abboud (1950) – stilista di abbigliamento maschile statunitense di origine libanese
 Sari Abboud, noto con lo pseudonimo di Massari (1980) – cantante libanese naturalizzato canadese

Altro
 Ras Bu Abboud – stazione della metropolitana di Doha, Qatar